Campeonato Uruguayo de Fútbol 2000 puede referirse a:

 el campeonato 2000 de la Primera División;
 el campeonato 2000 de la Segunda División;
 el campeonato 2000 de la Liga Metropolitana Amateur.